{| class="infobox football" style="width: 16em; text-align: center;"
|-
! style="font-size: 16px;" | «ЛФБ»  Испания
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | текущий сезон
|-
| style="font-size: 12px;" | Сезон 2013/2014
|-
|
|-
| style="font-size: 11px; line-height: 15px;" |
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Основана
|-
| style="font-size: 12px;" | 1964 <small>|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Континент|-
| style="font-size: 12px;" | Европа
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Текущий чемпион|-
| style="font-size: 12px;" |  Спар Ситилифт  (Жирона)
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Наибольшее число титулов|-
| style="font-size: 12px;" | Рос Касарес Валенсия (14)
|}Чемпионат Испании по баскетболу среди женщин''' () — турнир среди испанских баскетбольных женских команд. Первый розыгрыш состоялся в 1963 году, чемпионом которого стал мадридский «КРЕФФ». Больше всего титулов — 14 — на счету у валенсийского «Рос Касарес».

Чемпионы

Достижения клубов

Примечания

См. также 
 Чемпионат Испании по баскетболу

Ссылки 
 Оф. сайт Испанской федерации баскетбола 
 Сайт женского баскетбола в Испании 

Чемпионат Испании по баскетболу